Akbar Turaev (Taskent, Szovjetunió, 1989. augusztus 27. –) üzbég labdarúgó, a Nasaf Qarshi kapusa.

1989-ben született személyek
Üzbég labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek